The Complete Studio Recordings est un coffret d'ABBA sorti en 2005 ;
 The Complete Studio Recordings est un coffret des Doors sorti en 1999 ;
 The Complete Studio Recordings est un coffret de Led Zeppelin sorti en 1993 ;
 The Complete Studio Recordings est un coffret de Naked City sorti en 2005.